Châlons – vecchio nome del comune francese di Chalon nel dipartimento dell'Isère
 Châlons-en-Champagne – comune francese del dipartimento della Marna
 Châlons-du-Maine – comune francese del dipartimento della Mayenne
 Châlons-sur-Vesle – comune francese del dipartimento della Marna

Pagine correlate 

 Chalon (disambigua)